38-й выпуск  Гран-при Наций — шоссейной однодневной велогонки в формате индивидуальной раздельной гонки, проводившейся во Франции. Гонка протяжённостью 76 километров состоялась 24 октября 1971 года. Победу одержал испанский велогонщик Луис Оканья.

Результаты

Ссылки 
 Гран-при Наций 1971 на FirstCycling
 
 
  

1971 год в велоспорте
Спорт во Франции в 1971 году
Октябрь 1971 года